Teissl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Teissl (* 1979), österreichischer Schriftsteller
 Verena Teissl (* 1965), österreichische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin